Friday the 13th: The Final Chapter
Lake Placid: The Final Chapter
Ortiz vs. Shamrock 3: The Final Chapter

Desambiguação